Ладинский — русская фамилия; имеет женскую форму Ладинская.

Известные носители 
 Ладинский, Анатолий Сергеевич (1905—1991) — советский инженер-строитель.
 Ладинский, Антонин Петрович (1895—1961) — русский поэт «первой волны» эмиграции, автор исторических романов.
 Ладинский, Пётр Антонович (1784—1865) — генерал-лейтенант, начальник гражданского управления Закавказского края.
 Ладинский, Юрий Викторович (настоящая фамилия Около-Кулак; 1905—1983) — советский военачальник, учёный.